Sezon 1931/1932 klubu AS Roma.

Sezon 
Już po 10 dniach sezonu 1931/1932 doszło do zmiany na stanowisku pierwszego trenera. Herberta Burgessa zastąpił Austriak Janos Baar i doprowadził on Romę do 3. miejsca w mistrzostwach Włoch.

Rozgrywki 
 Campionato Italiano: 3. pozycja

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach